Breaza peut désigner diverses localités de Roumanie.

Ville 
 Breaza, dans le județ de Prahova

Communes 
 Prahova, dans le județ de Buzău
 Breaza, dans le județ de Mureș
 Breaza, dans le județ de Suceava

Villages 
 Breaza, dans la commune de Negrilești, județ de Bistrița-Năsăud
 Breaza, dans la commune de Lisa, județ de Brașov
 Breaza, dans la commune de Bârgăuani, județ de Neamț

Homonymie de toponyme